Дифференциа́льная фо́рма порядка , или -форма, — кососимметрическое тензорное поле типа  на многообразии.

Дифференциальные формы были введены Эли Картаном в начале XX века.

Формализм дифференциальных форм оказывается удобен во многих разделах теоретической физики и математики, в частности, в теоретической механике, симплектической геометрии, квантовой теории поля.

Пространство -форм на многообразии  обычно обозначают .

Определения

Инвариантное 

В дифференциальной геометрии дифференциальная форма степени , или просто -форма, — это гладкое сечение , то есть -ой внешней степени кокасательного расслоения многообразия. В частности, 
 значение -формы на наборе из  штук касательных векторных полей есть функция на многообразии.
 значение -формы в точке  многообразия есть кососимметрический -линейный функционал на  .

Через локальные карты 

-формой на  будем называть выражение следующего вида
 
где  — гладкие функции,  — дифференциал -ой координаты  (функция от вектора, возвращающая его координату с номером  ), а  — внешнее произведение.
При смене координат это представление меняет форму.

На гладком многообразии, k-формы могут быть определены как формы на картах, которые согласованы на склейках (для точного определения согласованности см. многообразие).

Связанные определения 
 Для -формы  её внешний дифференциал (также просто дифференциал) — это -форма, в координатах имеющая вид 

 для инвариантного определения дифференциала нужно определить дифференциал функций, то есть -форм, затем дифференциал  -форм, после чего на произвольные формы дифференциал продолжается по -линейности и  градуированному правилу Лейбница:
  — значение дифференциала функции на касательном векторном поле есть производная функции вдоль поля.
  — значение дифференциала -формы на паре векторных полей есть разность производных значений формы на одном поле вдоль другого, подправленная на значение формы на коммутаторе.
  — где верхние индексы  и  обозначают порядки соответствующих форм.
 Дифференциальная форма называется замкнутой, если её внешний дифференциал равен 0.
 k-форма называется точной, если её можно представить как дифференциал некоторой -формы.
 Факторгруппа  замкнутых k-форм по точным k-формам называется -мерной группой когомологий де Рама. Теорема де Рама утверждает, что она изоморфна k-мерной группе сингулярных когомологий.
 Внутренней производной формы  степени  по векторному полю  (также подстановкой векторного поля в форму) называется форма

Свойства 

 Для любой формы справедливо .

 Внешнее дифференцирование линейно и удовлетворяет градуированному правилу Лейбница:
 

 Внутренняя производная линейна и удовлетворяет градуированному правилу Лейбница:
 

 Формулы Картана. Для произвольной формы  и векторных полей  выполняются следующие соотношения

 (волшебная формула Картана)

где  обозначает производную Ли.

Примеры 

 С точки зрения тензорного анализа 1-форма есть не что иное, как ковекторное поле, то есть 1 раз ковариантный тензор, заданный в каждой точке  многообразия  и отображающий элементы касательного пространства  в множество вещественных чисел :
 
 Форма объёма — пример -формы на -мерном многообразии.
 Симплектическая форма — замкнутая 2-форма  на -многообразии, такая что .

Применения

Векторный анализ 

Дифференциальные формы позволяют записать основные операции векторного анализа в координатно-инвариантном виде и обобщить их на пространства любой размерности.
Пусть  — канонический изоморфизм между касательным и кокасательным пространствами, а  — оператор дуальности Ходжа (который, в частности, в трёхмерном пространстве реализует изоморфизм между 2-формами и векторными полями, а также между скалярами и псевдоскалярами). 
Тогда ротор и дивергенцию можно определить следующим способом:

Дифференциальные формы в электродинамике 

Максвелловская электродинамика весьма изящно формулируется на языке дифференциальных форм в 4-мерном пространстве-времени. Рассмотрим 2-форму Фарадея, соответствующую тензору электромагнитного поля:

 

Эта форма является формой кривизны тривиального главного расслоения со структурной группой U(1), с помощью которого могут быть описаны классическая электродинамика и калибровочная теория. 3-форма тока, дуальная обычному 4-вектору тока, имеет вид

 

В этих обозначениях уравнения Максвелла могут быть очень компактно записаны как

 
 

где  — оператор звезды Ходжа. Подобным образом может быть описана геометрия общей калибровочной теории.

2-форма  также называется 2-формой Максвелла.

Гамильтонова механика 

С помощью дифференциальных форм можно сформулировать гамильтонову механику чисто геометрически. Рассмотрим симплектическое многообразие  с заданными на нём симплектической формой  и функцией , называемой функцией Гамильтона.  задаёт в каждой точке  изоморфизм  кокасательного  и касательного  пространств по правилу
 ,

где  — дифференциал функции . Векторное поле  на многообразии называется гамильтоновым полем, а соответствующий ему фазовый поток — гамильтоновым потоком. Гамильтонов фазовый поток сохраняет симплектическую форму, а следовательно, сохраняет и любую её внешнюю степень. Отсюда следует теорема Лиувилля. Скобка Пуассона функций  и  на  определяется по правилу

Вариации и обобщения 
Помимо вещественно- и комплекснозначных форм, часто также рассматриваются дифференциальные формы со значениями в векторных расслоениях. В этом случае в каждой точке задается полилинейная антисимметричная функция от  векторов из касательного расслоения, возвращающая вектор из слоя над этой точкой. Формально внешние k-формы на  со значениями в векторном расслоении  определяются как сечения тензорного произведения расслоений
 

Частный случай векторнозначных дифференциальных форм — тангенциальнозначные формы, в определении которых в качестве векторного расслоения берётся касательное расслоение .

Литература

См. также 

 Внешняя алгебра
 Когомологии де Рама
 Теорема Стокса

Дифференциальные формы